Gujarati (volk)
Gujarati (taal)
Gujarati (alfabet)

Zie ook
 Gujarat, deelstaat van India